

Bíblia 
 Ana (mãe de Samuel) — mãe do profeta Samuel do Antigo Testamento
 Ana, a Profetisa — personagem do Novo Testamento
 Ana, mãe de Maria — avó de Jesus Cristo

Realeza 
 Ana de Quieve — rainha consorte de França, como esposa de Henrique I (1024, 1032 ou 
 Ana Comnena — princesa bizantina, filha de Aleixo I Comneno e de Irene Ducena, foi imperatriz consorte bizantina casada com o césar Nicéforo Briênio 
 Ana de Swidnica — rainha da Boêmia e Germânia, e imperatriz do Sacro Império Romano-Germânico 
 Ana Neville — rainha consorte de Inglaterra, como esposa de Ricardo III 
 Ana, Duquesa da Bretanha — foi por duas vezes rainha consorte de França, como esposa de Carlos VIII e depois de Luís XII 
 Ana de Foix-Candale — rainha da Boêmia e Hungria 
 Ana Bolena — segunda esposa do rei Henrique VIII de Inglaterra 
 Ana de Cleves — quarta esposa de Henrique VIII 
 Ana da Dinamarca (1532–1585) — princesa-eleitora da Saxônia, filha de Cristiano III e de Doroteia de Saxe-Lauemburgo
 Ana da Dinamarca — rainha consorte do rei Jaime VI da Escócia e I de Inglaterra 
 Ana de Áustria (1601–1666) — esposa de Luís XIII
 Ana da Grã-Bretanha — rainha da Grã-Bretanha e Irlanda 
 Ana de Inglaterra (1637–1640) — princesa de Inglaterra, filha de Carlos I e de Henriqueta Maria de França
 Ana, Princesa Real e Princesa de Orange — filha do rei Jorge II da Grã-Bretanha e de Carolina de Ansbach; esposa de Guilherme IV, Príncipe de Orange 
 Ana Leopoldovna — regente da Rússia 
 Ana Amália da Prússia — princesa da Prússia 
 Ana de Jesus Maria de Bragança — infanta de Portugal, filha de D. João VI e de Carlota Joaquina, foi Marquesa de Loulé 
 Ana, Princesa Real — filha de Isabel II do Reino Unido e de Filipe, Duque de Edimburgo

Nobreza 
 Ana (mãe de Teófano) — nobre bizantina do , mãe da imperatriz Teófano Martinácia
 Ana (filha de Basílio I) — princesa bizantina do , filha de Basílio I, o Macedônio
 Ana de Mendonça — amante do rei João II de Portuga, e mãe de Jorge de Lancastre 
 Ana de Mowbray — 8.° condessa de Norfolk 
 Ana d'Este — duquesa consorte de Guise e de Nemours, filha do duque Hércules II de Ferrara, e da princesa Renata de França 
 Ana de Mendoza — princesa de Eboli 
 Ana de Orléans, Duquesa da Calábria — filha de Henrique de Orléans e de Isabel de Orléans e Bragança

Empresas e organizações 
 ANA ou Agência Nacional de Águas — organização governamental brasileira
 ANA ou ANA Aeroportos de Portugal — autoridade dos aeroportos de Portugal
 ANA ou All Nippon Airways — companhia aérea do Japão

Outros 
 Ana ou Danu — deusa celta também chamada Ana
 Ana (telenovela) — de 1968

Desambiguações de história
Desambiguações de religião
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de prenomes